Primorski odred je ime več odredov:
 Primorski odred (NOV in POS)
 Primorski odred (JVvD)